Прендергаст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прендергаст, Грейс (род. 1992) — новозеландская гребчиха.
 Прендергаст, Джон Барри (1933—2011) — английский композитор, автор музыки к фильмам.
 Прендергаст, Морис Брэзил (1858—1924) — американский художник.
 Прендергаст, Питер (род. 1963) — ямайский футбольный судья.